Марсело Андрес Риос Майорга (, род. 26 декабря 1975 года, Сантьяго, Чили) — чилийский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира.

Прозвище — Эль Чино (), в переводе с испанского — «Китаец».

Достижения 
Победитель юниорского US Open 1993 года в одиночном разряде и первая ракетка мира среди юниоров в 1993 году.

Профессионал с 1994 года. Выиграл 18 турниров (в том числе — 5 турниров серии Мастерс и 1 Кубок Большого Шлема) в одиночном и 1 турнир в парном разряде.

Лучшие результаты в турнирах «Большого шлема»:
 Финалист Australian Open (1998) в одиночном разряде.
 Четвертьфиналист Roland Garros (1997, 1998) в одиночном разряде.
 Четвертьфиналист US Open (1997) в одиночном разряде.

Первая ракетка мира с 30 марта 1998 года, сохранял титул в течение 6 недель. Единственный спортсмен, добившийся этого титула и не выигравший ни одного из турниров Большого шлема.

Завершил профессиональную карьеру в апреле 2004 года.

Финалы турниров Большого Шлема в одиночном разряде (1)

Участие в финале (1)

Участие в финалах турниров (33)

Одиночный разряд (31)

Победы (18)

Поражения (13)

Мужской парный разряд (2)

Победа (1)

Поражение (1)

Командные турниры

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

Ссылки 
 
 

Теннисисты Чили
Победители Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде среди юношей
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года